Глуховська Наталія Андріївна ( 1946) — українська поетеса.